Cursus () может обозначать:
 Cursus или Cursus publicus — государственную транспортную систему в Древнем Риме, прообраз почты:
 Cursus velox — быстрая перевозка.
 Cursus clabularis — тяжёлая перевозка.
  — типы шаблона ритма в конце предложения в поздней латыни (— обозначает ударные слоги):
 Cursus planus — шаблон «— x x — x».
 Cursus tardus — шаблон «— x x — x x».
 Cursus velox — шаблон «— x x x x — x».
  — тип гонок на колесницах в Древнем Риме.

Другое 
 Cursus honorum — последовательность должностей, через которую проходила карьера древнеримского политика.
 Cursus mathematicus — латино-французский курс математики баскского учёного Пьера Эригона.

См. также 
  — тип неолитических памятников, находимый на Британских островах.